Alleman (Iowa) — cidade nos Estados Unidos da América
Allemans — comuna na França
Allemans-du-Dropt — comuna na França

Desambiguações de topônimos